Алексе́й Васи́льченко: Васильченко, Алексей Александрович (род. 1981) — казахстанский хоккеист.
 Васильченко, Алексей Андреевич (1913—1942) — Герой Советского Союза.